Le Hall Omnisports "La Préalle" est un hall omnisports situé à Herstal, dans la Province de Liège, où évolue le HC Herstal/Trooz, club de handball et le Turcs Herstal, club de futsal.

Événement 
Finale de la Coupe de Belgique de handball 2011

Notes et références 

Salle de handball en Belgique
Équipement sportif dans la province de Liège
Stade portant le nom d'un lieu
Sport à Herstal
Handball Club Herstal